Macra bezeichnet:

 Macra, eine italienische Gemeinde
 Titularerzbistum Macra, ein Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche
 in der Antike der Name des Flusses Magra in Italien
 Celle di Macra, eine italienische Gemeinde
 San Damiano Macra, eine italienische Gemeinde